Кончул може да се отнася за:

 Кончул, село в Сърбия, община Буяновац, Пчински окръг
 Кончул, манастир в Сърбия, близо до град Рашка